

Persone
 David Torrence, propr. David Torrence Thomson (1864-1951) – attore scozzese, fratello dell'attore Ernest
 David Torrence (1985-2017) – mezzofondista statunitense naturalizzato peruviano
 Ernest Torrence, propr. Ernest Thayson Torrence-Thomson (1878-1933) – attore scozzese, fratello dell'attore David
 Gwen Torrence, propr. Gwendolyn Lenna Torrence (1965) – ex velocista statunitense
 John Torrence Tate (1925-2019) – matematico statunitense
 Nate Torrence, propr. Nathan Andrew Torrence (1977) – attore e doppiatore statunitense
 Walt Torrence, propr. Walter Alexander Torrence (1937-1969) – cestista statunitense

Altro
 2614 Torrence – asteroide della fascia principale